Sarcey ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Sarcey (Haute-Marne) im Department Haute-Marne
 Sarcey (Rhône) im Department Rhône

Sarcey ist der Familienname folgender Personen:

 Francisque Sarcey (1827–1899), französischer Journalist und Schriftsteller
 Odette Sarcey (1891–1932), schweizerische Malerin